Amiboïde est un adjectif ou un nom qui fait référence à une ressemblance avec les amibes.

Biologie 
 Au sens large, les protistes amiboïdes ou simplement amiboïdes, sont des eucaryotes unicellulaires dont la forme rappelle celle des amibes, notamment par la présence de pseudopodes. Ils appartiennent à différents taxons : Amoebozoa, Rhizaria, Heterokonta, Excavata et Opisthokonta.
 Au sens restreint, les amiboïdes ou rhizopodes (Rhizopoda) sont un petit groupe de protistes amiboïdes considérés comme formant une super-classe, mais dont la monophylie n'est pas certaine.
 Un mouvement amiboïde est un déplacement semblable à celui des amibes (par déformation des pseudopodes). C'est par exemple par un mouvement amiboïde que se déplacent les globules blancs, ou que les cellules germinales humaines migrent dans les gonades.

Planétologie 
 Les agrégats amiboïdes à olivine sont des agrégats de cristaux de minéraux réfractaires qu'on trouve en enclave dans la plupart des chondrites carbonées. Ils ont une forme arrondie mais généralement irrégulière, rappelant la forme des amibes.